

Топоніми 

 Розенталь — гора (1840 м) у висотах Ліберті, на півдні хребта Герітейдж (гори Елсвота, Західна Антарктида).

Розенталь — місцевість у правобережному районі сучасного Запоріжжя.

 Розенталь — колишня, до 1945 року, назва села Нове Поле Михайлівського району Запорізької області.
 Розенталь — колишня, до 1948 року, назва села Ароматне Білогірського району (Автономна Республіка Крим).

Розенталь — місто в районі Вальдек-Франкенберг, округу Кассель (земля Гессен, Німеччина)

Населені пункти та їхні частини
 Розенталь — село в гміні Радзинь-Хелмінський Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства

Персоналії 
 Джо Розенталь (1911—2006) — американський фотограф, який отримав Пулітцерівську премію;
 Залмен Розенталь (1889—1959) бессарабський єврейський письменник, поет і фольклорист, педагог, редактор, журналіст;
 Марк Розенталь (1906—1975) — радянський філософ, фахівець в області діалектичної логіки, соціальної філософії та історії вітчизняної філософії, доктор філософських наук, професор;
 Микола Розенталь (1892—1960) — історик античності, медієвіст, вчений;
 Моріц Розенталь — австрійський піаніст галицько-єврейського походження;
 Ронні Розенталь (1963) — ізраїльський футболіст;
 Урі Розенталь (1945) — нідерландський політик;
 Яніс Розенталс (1866—1916) — відомий латвійський живописець;

Інше 
 100268 Розенталь — астероїд головного поясу.

Єврейські прізвища

Примітки